Jason Osborne – canottiere tedesco
Jason Keith Osborne – cestista statunitense